Die 1. jugoslawische Fußballliga 1934/35 war die zwölfte Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 17. März 1935 und endete am 15. September 1935.

Meister wurde Titelverteidiger Belgrader SK.

Die Meisterschaft wurde im letzten Jahr nicht ausgetragen, da sich die Vertreter der Vereine wiederholt nicht auf einen Modus einigen konnten.

Modus 
Das letzte Jahr wurde für die Qualifikation zu dieser Spielzeit genutzt. 22 vom Verband gewählte Mannschaften wurden in fünf Gruppen eingeteilt, von denen der jeweilige Sieger, der Zweite der Gruppen 1, 3, 4, und 5, sowie der Sieger des Playoffs zwischen dem Dritten der Gruppe 5 und dem Sieger der Zagreber Provinzmeisterschaft.

Die zehn qualifizierten Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander und absolvierten dabei 18 Spiele.

Teilnehmer und Spielorte

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1934/35